Гильхен:
 Гильхен — дворянский род.
 Гильхен — фамилия. Известные носители:
  (1964—2023) — немецкий футболист.
 Гильхен, Михаил Эдуардович (1868—1945) — бессарабский губернатор (1912—1915), камергер.
 Гильхен, Эдуард Викентьевич (1831—1914) — русский военный и общественный деятель. Генерал от артиллерии (1900).